Maina – azienda dolciaria italiana
 Maina – gruppo etnico del Perù
 Maina o Mani – penisola del Peloponneso (Grecia)